Be Easy –  singolo di T.I. del 2003
 Be Easy – singolo di Ghostface Killah del 2005